Anders Møller har flere betydninger:

 Anders Møller (MF) (1972-) – tidligere dansk folketingsmedlem, først for Venstre, senere som løsgænger.
 Anders Møller (atlet) (1977-) – dansk atlet, specielt trespring.
 Anders Møller (arkitekt)- dansk arkitekt.